Het Albertcomplex is een appartementengebouw in Amsterdam-Centrum. Andere namen zijn simpelweg Barcelona of Bruno Albert.

Het complex staat aan de zuidzijde van het KNSM-eiland aan de Levantkade. Dat voormalige stuk Amsterdam werd in de jaren negentig onder leiding van stedenbouwkundige Jo Coenen opnieuw ingericht, nadat de scheepvaartmaatschappij was vertrokken. De opdracht tot het ontwerp van het gebouw kwam van Woningbouwvereniging Het Oosten. Zij schakelden de Belgische architect Bruno Albert in. 

Hij kwam met een rechthoekig gebouw langs de Levantkade, dat in wezen een gesloten bouwblok van zes bouwlagen is met een binnentuin. Albert gaf dit bouwblok in het midden een cirkelvormig bouwblok mee van acht bouwlagen (opnieuw met binnentuin), dat een opening heeft naar die Levantkade. Die opening wordt afgesloten door middel van het Hekwerk Barcelonaplein ontworpen door Narcisse Tordoir (dat niet gesloten kan worden). In het noorden heeft het complex een toegang vanaf de KNSM-Laan dat is opgebouwd uit een trap van dichter/kunstenaar Jouke Kleerebezem. Het complex is uitgevoerd in een neoclassicistische stijl. Het complex bevat meer dan 300 van oorsprong sociale huurwoningen, die later ook wel als koopwoningen werden aangeboden, in ongeveer 40 verschillende types, van de standaard rechthoekige vorm tot en met woningen die in een cirkel moesten passen. De gevel aan de buitenzijde is geheel bekleed met rood baksteen, de gevels aan de binnenzijde laten een afwisseling zien tussen rode en gele bakstenen. Wat destijds vernieuwend aan het geheel was, dat het complex uitgerust was met een videofoon, toen nog niet eerder op grote schaal toegepast binnen sociale woningbouw. Op 11 mei 1993 vereerden koning Boudewijn van België en koningin Fabiola het complex met een bezoek.   

De woontoren in het midden creëert een binnenplein, een soort hofje. Door rond te bouwen had iedereen naar buiten toe een ander uitzicht, maar er was ook kritiek vanwege het feit dat de bewoners aan de binnenzijde van de ring een klein balkonnetje hadden en daarbij altijd uitkeken op een van hun medebewoners. 

Gebouw en binnenplein (Barcelonaplein) zijn genoemd naar de Spaanse stad Barcelona. Het complex en plein werden vernoemd naar die stad omdat de KNSM in het verleden langdurig een lijndienst onderhield tussen Amsterdam en Barcelona. 

Bouwwerk in Amsterdam-Centrum
Flatgebouw in Amsterdam